Montesson peut faire référence à :

Toponymes
 Montesson, une commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.
 Montesson, une ancienne commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.

Patronymes
 Famille de Montesson
 Château de Montesson

Homonymie de patronyme